Septocyta är ett släkte av svampar. Septocyta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septocyta